Leça peut désigner :
au Portugal :
 ou « Leça do Bailio », ville et paroisse civile de la municipalité de Matosinhos, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Leça da Palmeira, autre ville et paroisse civile de la municipalité de Matosinhos, située dans le district de Porto et la région Nord ;
la , un fleuve côtier prenant sa source dans la serra da Agrela et se jetant dans l'océan Atlantique, sur le territoire de la municipalité de Matosinhos.